Валле-дю-Бандама () — один з 14 районів Кот-д'Івуару, знаходиться у центрі країни.
 Бандама — річка в Західній Африці.